Biografies:
 Enric Torra i Pòrtulas
 Joaquim Torra i Pla (Blanes, 1962), polític, advocat, editor, escriptor català i president de la Generalitat de Catalunya
 Josep Torra i Ferrer (Manresa, 1921 - 2017) 
 Josep Torra i Mundet (Granera, 1922-2016), empresari agrícola, ramader i alcalde de Granera en tres ocasions entre els anys 1979 i 2003 
 Marc Torra i Sayó
 Maurici Torra-Balari i de Llavallol
 Ramon Torra i Pujol
 Toponímia:
 Cal Torra (Sant Just), casa del nucli de Sant Just d'Ardèvol, al municipi de Pinós (el Solsonès) 
 Casa Torra, habitatge modernista projectat per Ignasi Oms i Ponsa l'any 1910 ubicat en un xamfrà de la plaça Independència 
 Casa Josep Torra Tenas, edifici al municipi de la Garriga (el Vallès Oriental)
 Altres:
 Torra, partit independentista sard.